Baluk (Karangrejo), plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java, Indonesië
 Baluk (Negara), plaats in het bestuurlijke gebied Jembrana in de provincie Bali, Indonesië